

Biografia 
Monsignor Dominic Mai Thanh Lương nacque a Minh Cuong, vicino ad Hanoi, il 20 dicembre 1940 ed era il più giovane di nove figli. Suo padre era un notaio coinvolto principalmente nelle transazioni immobiliari. La famiglia, di devoti cattolici, apparteneva alla parrocchia della Madonna del Santo Rosario. Sfortunatamente, a causa dell'instabilità politica che afflisse il paese per molti anni, fu costretta a spostarsi più volte.

Formazione e ministero sacerdotale 
Ricevette l'educazione primaria in una scuola elementare vietnamita francese e successivamente, dal 1953, frequentò il liceo del seminario "Sacra Famiglia" a Trung Linh. Nel 1954, contro il desiderio del padre, lasciò la casa familiare per entrare in seminario a Saigon.

Nel 1956 il vescovo di Đà Nẵng lo inviò a proseguire gli studi negli Stati Uniti. Lì studiò nel seminario diocesano di Buffalo e nel seminario "San Bernardo" di Rochester dove conseguì un Master of Divinity. Nel periodo estivo seguì anche lezioni di scienze.

Il 21 maggio 1956 fu ordinato presbitero per la diocesi di Đà Nẵng nella basilica di Nostra Signora della Vittoria a Lackawanna dal vescovo di Buffalo James Aloysius McNulty. La crescente violenza della guerra del Vietnam gli impedì tuttavia di tornare nel suo paese natale. Compì gli studi post-laurea presso il Canisius College di Buffalo, dove nel 1967 conseguì un master in biologia e psicologia. In seguito fu docente di biologia al seminario minore di Buffalo, cappellano in un ospedale di Buffalo, vicario parrocchiale della parrocchia di San Luigi a Buffalo fino al 1975.

Nel 1976 monsignor Philip Matthew Hannan, arcivescovo metropolita di New Orleans, lo invitò a incardinarsi nella sua diocesi. Padre Lương accettò e gli venne quindi assegnata la cura spirituale dei profughi vietnamiti nel sud della Louisiana. L'anno successivo divenne cittadino americano. In seguito fu direttore dell'apostolato vietnamita dal 1976 al 1983 e parroco della parrocchia di Maria Regina del Vietnam a New Orleans dal 1983 alla nomina episcopale.

Oltre alle sue funzioni pastorali operò anche come rettore della cappella dei Martiri vietnamiti dal 1986 e direttore del Centro nazionale per l'apostolato vietnamita dal 1989. Il 15 dicembre 1986 venne nominato prelato d'onore di Sua Santità. Fece parte del consiglio presbiterale dal 1987 al 1992 e fu decano di New Orleans East dal 2002 al 2003.

Ministero episcopale 
Sebbene gli immigrati vietnamiti si siano stabiliti in molti luoghi del paese, si registrava una grande concentrazione nella California meridionale, principalmente nella contea di Orange. La Santa Sede era consapevole di questa circostanza e così, quando monsignor Tod David Brown chiese la nomina di un secondo vescovo ausiliare che lo assistesse nella sua crescente diocesi, il 25 aprile 2003 papa Giovanni Paolo II nominò monsignor Lương vescovo ausiliare di Orange in California e titolare di Cebarades. Fu il primo vescovo cattolico di origini vietnamite ad operare negli Stati Uniti. Monsignor Brown lo accolse favorevolmente e nella sua dichiarazione ufficiale ai media osservò: "Non solo è una persona con una profonda spiritualità e un cuore dedicato, ma possiede anche capacità di leadership ben definita che sarà molto utile nel suo ministero qui". Da parte sua, il vescovo eletto Lương disse: "Chiamando il primo sacerdote vietnamita nell'ufficio dell'episcopato [negli Stati Uniti], Sua Santità in particolare, e la Chiesa negli Stati Uniti in generale, riconosce i numerosi contributi con cui i 400 000 cattolici, gli oltre 600 sacerdoti e più di 500 religiosi vietnamiti hanno arricchito la Chiesa negli Stati Uniti, specialmente nell'area delle vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa". Ricevette l'ordinazione episcopale l'11 giugno successivo nella chiesa di San Columba a Garden Grove dal vescovo di Orange in California Tod David Brown, coconsacranti l'arcivescovo metropolita di New Orleans Alfred Clifton Hughes e il vescovo ausiliare di Orange in California Jaime Soto. Come motto episcopale scelse l'espressione "you are strangers and aliens no longer", contenuta nella Lettera agli Efesini e che significa "voi non siete più stranieri né ospiti".

Monsignor Lương si distinse per l'essere stato uno schietto sostenitore dei diritti dei cattolici in Vietnam.

Nell'aprile del 2012 compì la visita ad limina.

Il 20 dicembre 2015 papa Francesco accettò la sua rinuncia all'incarico per raggiunti limiti di età. Dopo il suo ritiro continuò a operare nella parrocchia di San Bonaventura a Huntington Park.

Morì al St. Joseph Hospital di Orange il 6 dicembre 2017 all'età di 76 anni. Le esequie si tennero il 14 dicembre nella cattedrale della Santa Famiglia a Orange e furono presieduto dal vescovo Kevin William Vann. È sepolto nell'Holy Sepulcher Cemetery di Orange.

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Bernardino Giraud
 Cardinale Alessandro Mattei
 Cardinale Pietro Francesco Galleffi
 Cardinale Giacomo Filippo Fransoni
 Cardinale Carlo Sacconi
 Cardinale Edward Henry Howard
 Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro
 Cardinale Rafael Merry del Val
 Cardinale Giovanni Vincenzo Bonzano
 Arcivescovo Edward Joseph Hanna
 Arcivescovo John Joseph Cantwell
 Arcivescovo Joseph Thomas McGucken
 Cardinale Timothy Manning
 Cardinale William Joseph Levada
 Vescovo Tod David Brown
 Vescovo Dominic Mai Thanh Lương

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni